«The Amazing Spider-Man: Web of Fire» () — видеоигра, выпущенная для Sega 32X и основанная на популярном Marvel Comics персонаже Человеке-пауке. Это была последняя игра, выпущенная для системы 32X в Северной Америке и известная как одна из самых редких игр для системы, часто продающаяся за сотни долларов на прочих рынках у различных коллекционеров.

Графика персонажа была улучшена на рабочих станциях Silicon Graphics с использованием анимации motion capture.

Сюжет 
Г.И.Д.Р.А. взяла в плен всех в Нью-Йорке и установила генераторы по всему городу. В результате над Нью-Йорком появилось лазерное силовое поле, удерживающее всех граждан в плену. Каждый из новых инфорсеров охраняют свой генератор, чтобы планы Г.И.Д.Р.ы не провалились. В конце уровней Человек-паук должен победить каждого члена Нового инфорсера, уничтожая каждый генератор.

Геймплей 
Игрок управляет Человеком-пауком, проводя его через шесть уровней боковой прокрутки, чтобы помочь ему противостоять неонацистской и террористической организации Г.И.Д.Р.А., а также их нанятых суперзлодеев из Нового инфорсера. В качестве боссов выступают Человек-дракон, Угорь, Термит, Блиц и Супер-Адаптоид. Каратель тоже появляется, хотя он не является боссом. Игрок также может призвать на помощь супергероя Сорвиголову, собирав достаточное количество монеток «DD».

Отзывы 
The Amazing Spider-Man: Web of Fire был выпущен после того, как Sega объявила, что отказывается от поддержки приставки Sega 32X. «GamePro» дал игре только краткий обзор, а другие игровые публикации, такие как «Electronic Gaming Monthly», «GameSpot» и «Next Generation» не давали игре никакого внимания, кроме ранних предварительных обзоров. В обзоре «GamePro» говорится, что игра была «приличным сайд-скроллером», «паутиной», «головоломкой», с проворными спрайтами, множеством ползучих движений и точными графическими деталями». По словам обозревателя GamePro The Amazing Spider-Man: Web of Fire не разочарует поклонников Marvel, хотя она не поднимает Паука в пантеон великих героев видеоигр.

Примечания

Ссылки 

Игры о Человеке-пауке
Сорвиголова вне комиксов‎
Игры для Sega 32X
Игры только для Sega 32X
Компьютерные игры жанра Action
Компьютерные игры, разработанные в США
Компьютерные игры, разработанные BlueSky Software
Сайд-скроллеры